Кубок наций ОФК 1980 был вторым розыгрышем чемпионата Океании по футболу. Он прошёл в Новой Каледонии с 24 февраля по 3 марта 1980 года. Все матчи были сыграны в Нумеа. В турнире участвовали 8 команд:
 ;
 ;
 ;
  Таити;
  Новые Гебриды;
 ;
 ;
 .

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Кубок наций ОФК 1980 на RSSSF

1980 год в футболе
Кубок наций ОФК